BU poate fi:
 Bulgaria, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Bushel, unitate de măsură imperială pentru volum